Strömmingholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Strömmingholmen, Lovisa, Nyland, 
 Strömmingholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Strömmingsholmen
Strömmingsholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar